Niemcy:
 Eizing – dzielnica Simbach am Inn

Zobacz też:
 Eitzing